Waszki kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Vaškai, ort, Panevėžys län,

Polen 

 Waszki (ort i Polen), Podlasiens vojvodskap, Powiat kolneński, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar